E+ peut faire référence à :
 une note dans le système éducatif anglo-saxon, correspondant à la lettre E à laquelle est ajouté le suffixe +,

e+ peut faire référence à :
 positron, une particule en physique,